Ла́бори — в истории Белоруссии «христорадники», собиравшие деньги на строительство и восстановление храмов.
 Лабори, Анри (Henri Laborit; 1914—1995) — французский хирург и фармаколог.
 Лабори, Фернан (1860—1917) — французский адвокат.